Tarabay ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Tarabay (* 1967), maronitischer Bischof der Eparchie des Hl. Maron von Sydney
 Nick E. Tarabay (* 1975), libanesisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Raymond Tarabay (* 1967), deutsch-libanesischer Autor, Politologe und Filmproduzent